Choe Un-gyong ist der Name folgender Personen:

* Choe Un-gyong (Ringerin) (* 1990), nordkoreanische Ringerin
 Choe Un-gyong (Eishockeyspielerin) (* 1994), nordkoreanische Eishockeyspielerin
 Choe Un-gyong (Wasserspringerin) (* 1994), nordkoreanische Wasserspringerin